Le nom de gigafactory provient du mot « giga », le préfixe d'unité de mesure correspondant au milliard et du mot anglais factory, signifiant usine. Le concept de gigafactory prend origine avec la société Tesla en 2014. Afin de faire des économies sur de très grandes échelles, cette société souhaite construire une usine géante de batteries pour ses véhicules électriques.

Le nom et le concept gigafactory s'est ensuite politiquement élargi pour parler non plus uniquement des usines du constructeur américain Tesla, mais pour évoquer des usines permettant de construire des équipements, des batteries ou d'autres systèmes, sur de très grands volumes.

Projets gigafactory

Batteries Tesla 
 Tesla - Giga Nevada.
 Tesla - Giga New York.
 Tesla - Giga Shanghai.
 Tesla - Giga Berlin.
 Tesla - Giga Texas.

Autres batteries 
 Projet Northvolt - Volkswagen (Allemagne) : le projet devra permettre d’alimenter en batteries au moins  électriques.
 Projet Northvolt - Volvo (Europe) : le projet devra permettre d'équiper entre  et un million de véhicules.
 Projet Stellantis - Douvrin (France) : le projet est portée par la co-entreprise ACC entre PSA et Opel  et Saft, filiale de Total, devrait afficher une capacité totale de  à l', voire  si un quatrième bloc de  est mis en service.
 Projet Renault - Douai (France).
 Projet Verkor - Dunkerque (France).
 Projet CATL (Allemagne).
 Projet SVOLT (Allemagne).

Autres projets 
 Projet McPhy - Belfort (France).
 Projet Symbio - Saint-Fons (France).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tesla

Liens externes 
 Site officiel Tesla Automobile

Tesla (automobile)
Usine automobile